

Patronyme
 Émilien de Nieuwerkerke (1811-1892) est un sculpteur et un haut fonctionnaire français du Second Empire.

Toponyme
 Nieuwerkerke est un hameau néerlandais dans la commune de Schouwen-Duiveland, près de Kerkwerve.